Блаженная Саломея, известная также как Саломея Краковская (1211 или 1212 — 17 ноября 1268) — польская княжна, жена Коломана, князя (в венгерских источниках — короля) Галицкого, герцога Славонского и Хорватского. Почитаемая Католической церковью.

Биография 
Дочь князя Польши (Кракова) Лешека Белого и Гремиславы.

Родившаяся на переломе 1211—1212, оказалась в центре политики. Едва достигнув шестилетнего возраста, была обручена с венгерским принцем Коломаном, сыном Андраша II, короля Венгрии, из династии Арпадов. Так как предки еë матери, в числе которых был Великий князь киевский Мстислав Владимирович Великий, претендовали на Галицкое княжество, интересы отца Саломеи — Лешека Белого и отца Коломана — Андраша II, также претендующего на Галичину, совпадали. Брачный союз их детей должен был способствовать польско-венгерскому миру и решению спорных вопросов влияния на Червонную Русь.

В 1218 была отправлена в Венгрию. В 1219 после совместного успешного похода поляков и венгров молодая пара села на трон Галича. Однако нет подтвержденных данных, что она была коронована.

Весной 1221 года новгородский князь Мстислав Мстиславич Удатный с помощью половцев и вспомогательных отрядов русских князей из Поднепровья овладел Галичем. Пленëнного королевича Коломана с супругой Саломеей отослали в принадлежавший Мстиславу город Торческ. Венгерский король Андраш II, чтобы освободить сына с его женой из плена, был вынужден начать переговоры. После заключения мира с венгерским королём и отказа от прав на Галицкий престол они были освобождены.

В апреле 1241 Коломан участвовал в битве на реке Шайо с монголами, получил тяжелые раны и умер в Загребе в мае-июне 1241 года. После смерти мужа Саломея вернулась в Польшу ко двору своего младшего брата, князя краковского Болеслава V Стыдливого.

В 1245 вступила в орден Клариссинок в г. Сандомир.

По еë просьбе Болеслав V основал монастырь клариссинок в г. Завихосте, вблизи Сандомира, где она жила с первыми польскими клариссинками.

Через несколько лет, в 1260 брат основал второй монастырь клариссинок недалеко от Кракова, в местности Скала. Саломея переселилась сюда и основала монастырскую библиотеку и городок Скала. В 1268 тяжело заболела и перед смертью завещала всë своё имущество монастырю.

Саломея считалась святой, о чем свидетельствует хотя бы то, что она сохранила своё целомудрие в браке.

Прославление 
В 1672 году была причислена к лику блаженных Папой Римским Климентом X.

В иконографии атрибутом блаженной Саломеи является звезда, исходящая из еë рта в момент смерти.

Память 
Могила блаженной Саломеи находится в часовне, названной в еë честь, в костеле св. Франциска Ассизского в Кракове.

Предки

Ссылки 
 Błogosławiona Salomea, dziewica

Принцессы Польши
Католические блаженные
Родившиеся в XIII веке
Умершие в Польше
Католические святые
Христианские святые XIII века
Женщины XIII века
Католические монахини Польши
Клариссинки